Gropa – szczyt w paśmie Połoniny Czerwonej o wysokości 1495 m n.p.m. położony między Syhłańskim a Prysłopem
 Gropa – szczyt w paśmie Połoniny Czerwonej o wysokości 1432 m n.p.m. położony między Klimową a Rużą